

Операційні системи 
 Solaris — пропрієтарна комп'ютерна операційна система родини Unix.
 OpenSolaris — Unix-подібна операційна система, проєкт версії Solaris з відкритими первинними кодами.

Автомобілі 
 Solaris Bus & Coach — польська автобусобудівна компанія.
 Solaris InterUrbino 12 —  автобус для міжміських перевезень, розроблений польською фірмою Solaris Bus&Coach.
 Hyundai Solaris — легковий автомобіль компанії Hyundai Motor Company.

Див. також 
 Соляріс